La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo (The Time Traveler's Wife) – romanzo di Audrey Niffenegger del 2003 
 Un amore all'improvviso (The Time Traveler's Wife) – film del 2009 diretto da Robert Schwentke
 The Time Traveler's Wife - serie televisiva del 2022